Tatarani, con due diverse grafie, è la denominazione di due diverse località della Romania:
Tătărani, comune del distretto di Dâmbovița
Tătărăni, comune del distretto di Vaslui